Toponímia:
 Santa Fe (Arieja)
 Senta He, Landes
 Sainte-Foy (Saona i Loira)
 Sainte-Foy (Sena Marítim)
 Sainte-Foy (Vendée)
 Santa Fe de Grefuèlha
 Senta Fe de Belvés
 Senta Fe de Long Ga
 Sainte-Foy-de-Montgommery
 Senta Fe de Peirolièras
 Senta Fe la Granda
 Senta Fe la Longa
 Sainte-Foy-l'Argentière
 Sainte-Foy-lès-Lyon
 Sainte-Foy-Saint-Sulpice
 Sainte-Foy-Tarentaise